Bongo steht für:
 Bongo (Trommel), ursprünglich kubanische Einfelltrommel
 Bongo (Antilope), Waldantilopenart
 Bongo (Ethnie), afrikanische Ethnie
 Bongo (Film), US-amerikanischer Animationskurzfilm von Jack Kinney (1947)
 Bongo District, Verwaltungsbezirk in Ghana
 Bongo (Marke), US-amerikanisches Modelabel
 Bongo (Sprache), zentralsudanesische Sprache
 Elfenbeintrompete in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Elfenbeintrompete#Kongo
 Bongo Comics, US-amerikanischer Comicverlag
 Bongo-Massiv, Gebirge in Zentralafrika
 Kia Bongo, Kleintransporter von Kia Motors

Bongo ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Bongo (1929–2009), britischer Zauberkünstler und Comedian
 Ali-Ben Bongo Ondimba (* 1959), Präsident der Republik Gabun
 Édith Bongo (1964–2009), Ehefrau von Omar Bongo
 Omar Bongo (1935–2009), Präsident der Republik Gabun
 Pietro Bongo († 1601), italienischer Theologe und Numerologe

Bongo ist der Name folgender Orte in Gabun:
 Bongo (Haut-Ogooué)
 Bongo (Moyen-Ogooué)
 Bongo (Ogooué-Maritime)

Siehe auch:
 Bingo Bongo
 Bingo Bango Bongo
 Bongo am Okawongo